Needle ("ago" in inglese) può riferirsi a:
 Strisciava sulla sabbia (Needle) – romanzo di Hal Clement del 1949 
 Needle – film del 2010 diretto da John V. Soto
 Martha Needle – assassina seriale australiana